Lorent ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Anton Eduard Lorent (1809–1886), deutscher Arzt, Direktor der Krankenanstalten Bremen
 Friedrich Lorent (1905–1988),  Hauptwirtschaftsleiter der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Aktion T4
 Hans-Peter de Lorent (* 1949), deutscher Politiker der Grün-Alternativen Liste (GAL-Hamburg)
 Jakob August Lorent (1813–1884), deutscher Naturwissenschaftler, Weltreisender und Architekturfotograf
 Roland Lorent (1920–1944), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Laurent